Collegio elettorale di Settimo Torinese – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Settimo Torinese – collegio elettorale del Senato della Repubblica